Ахмеднагар — місто в індійському штаті Махараштра.
 Ахмеднагар (округ) — округ в індійському штаті Махараштра.